Clavularia morbesbii är en korallart. Clavularia morbesbii ingår i släktet Clavularia och familjen Clavulariidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Koralldjur
morbesbii